Chiconamel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chiconamel (kommun), Veracruz, 
 Chiconamel, San Luis Potosí, ort, Tampacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar